Panatta ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Panatta (* 1950), italienischer Tennisspieler
 Claudio Panatta (* 1960), italienischer Tennisspieler